Григорьев Дмитрий Павлович (1909—2003) — советский минералог. Профессор, доктор геолого-минералогических наук официальный представитель РМО с правом решающего голоса на учредительном съезде Международной минералогической ассоциации (Мадрид, 8-10 апреля 1958 г.), почётный член РМО с 1971 г.

Биография 
Родился 29 октября 1909 года в Перми.

В 1934 году окончил Ленинградский горный институт. Член редколлегии «Минералогического журнала» (Украина). Член диссертационного совета Горного университета, профессор-консультант кафедры минералогии, кристаллографии и петрографии Горного университета. 

Д. П. Григорьев — соавтор открытия «Закономерности пространственно-временного изменения формы природных кристаллов в процессе минералообразования» (диплом No 270 Госкомитета СССР по изобретениям и открытиям, 1985 г., и диплом No 4 Института по изобретениям Народной Республики Болгарии, 1985 г.).

Членство в организациях 
 Почётный член Минералогических обществ России, Австрии, Болгарии, Индии, Польши, Украины, Франции и лауреат медали Эмануэля Боржицкого, присуждённой Карловым университетом Чехословакии. Почётный академик Академии Естественных Наук РФ, Почётный разведчик недр.
 Действительный член РАЕН
 Действительный член минералогических обществ Великобритании и Ирландии, Германии, Италии, Канады, США, Швейцарии
 Член-учредитель и вице-президент Международной минералогической ассоциации.
 Член президиума Минералогического общества при РАН.

Литература 
 Марин Ю. Б., Юшкин Н. П. Творец новой минералогии (к 100-летию со дня рождения профессора Д. П. Григорьева). / Онтогения минералов и её значение для решения геологических прикладных и научных задач (к 100-летию со дня рождения профессора Д. П. Григорьева). Материалы Годичного собрания РМО. СПб., 2009. С. 3-6.
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Ссылки 
 Д. П. Григорьев — Российское минералогическое общество, 1999.
 Д. П. Григорьев — Столетний юбилей.

Минералоги СССР
Награждённые медалью Антипова
Международная минералогическая ассоциация